Одержимый:
 Одержимый (фильм) — ряд фильмов с одинаковым названием.
 Одержимый — см. одержимость.

См. также 
 Одержимая (значения)
 Одержимость (фильм)